Paolo Corsini – giornalista e sindacalista italiano
 Paolo Corsini – poeta italiano
 Paolo Corsini – politico italiano